Lamoine bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lamoine (Kalifornien)
 Lamoine (Maine)
 Lamoine (Washington)
 Lamoine Township, Illinois